Simonson peut nommer :

Patronyme 
Albert Simonson (1914-1965), joueur d'échecs américain ;
Lee Simonson (1888-1967), décorateur et costumier de théâtre américain ;
Louise Simonson (1945-), rédactrice en chef et scénariste américaine ;
Walter Simonson (1946-), dessinateur et scénariste américain.

Autres 
Simonson, astéroïde découvert en 1999.